Пшерембський () — польське прізвище.

Представники 
 Вінцентій Пшерембський (бл. 1450—1513) — секретар королівський, підканцлер коронний (1497—1499); схоластик ленчицький, декан куршеловський, канонік ґнєзненський (1488), краківський, єпископ плоцький (1498—1503) і куявсько-поморський (1504—1513).
 Зиґмунт Кароль Пшерембський (бл. 1640—1669) — сєрадзький підкоморій (1654—1664), каштелян (1663—1664) і воєвода (1665—1669); староста пшедборський (1655), рогатинський, медицький (1661).
 Максиміліан Пшерембський (1577—1639) — маршалок Сейму (1613), каштелян сєрадзький, воєвода ленчицький, староста літинський (1631), пйотркувський, снятинський, сєрадзький і мостицький (1632), референдар коронний, придворний королівський, дипломат.
 Ян Пшерембський (бл. 1519–1562) — секретар великий коронний (1550–1551), підканцлер коронний (1552–1559), архієпископ Ґнєзненський і примас Польщі (1559–1562).

Польські прізвища